Lietava může být:

Lietava – obec na Slovensku v Žilinském kraji
Lietavský hrad – hrad v obci Lietava
Lietava – řeka v centru Litvy, pravý přítok řeky Neris

Osobnost s příjmením Lietava
 Ivan Lietava –  slovenský fotbalista